Рудзевич — польская и белорусская фамилия фамилия.

Известные носители:
 Якуб-ага Рудзевич (н.д. - 1784)  — вельможа и государственный деятель, ага Крымского ханства, вельможа Едисана и Буджака (гетман дубоссарский), впоследствии член администрации Крыма под владычеством Российской империи
 Рудзевич, Александр Яковлевич (1775—1829) — генерал от инфантерии.
 Рудзевич, Николай Александрович (1811—1889) — генерал-лейтенант; костромской губернатор.
 Рудзевич, Павел Герасимович (1922—2003) — полный кавалер ордена Славы.